Jméno a příjmení Antonín Fiala má více nositelů:

 Antonín Fiala (1902–1972) – český a československý politik, poúnorový poslanec ČSS
 Antonín Fiala (meteorolog) (1836–1912) – pražský amatérský „prorok povětrnosti“
 Antonín Fiala (doktor práv) (1908–1975) – český JUDr.
Anthony Fiala (1869–1950) – česko-americký fotograf, kameraman a polárník